Чотчаев — фамилия. Образована от личного имени Чотча. Имя Чотча (от булг. cuta — луч, свет + аффикс ча) означает «подобный лучу, свету».

 Чотчаев, Магомет Шаухалович — депутат Верховного Совета СССР 1 созыва.
 Чотчаев, Расул — пятикратный чемпион мира по армреслингу.